Белицкий — фамилия. 

Известные носители:
 Белицкий, Абрам Александрович (1905—1960) — советский ученый.
 Белицкий, Виктор Ильич (1935—2019) — российский журналист, телеведущий, ведущий программы «21-й кабинет».
Белицкий, Иван Фёдорович (род. 1936) — советский легкоатлет.
 Белицкий, Карлос (род. 1940) — аргентинский шахматист, международный мастер.
 Белицкий, Михаил Иванович (1928—1987) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Белицкий, Семён Маркович (1889—1937) — советский военный учёный, комдив.
 Белицкий, Яков Миронович (1930—1996) — советский и российский журналист и радиожурналист.



См. также 
 Белецкий
 Билецкий